Jakszyna () – żeńska forma rosyjskiego nazwiska Jakszyn, toponimy oraz hydronim w Rosji

Osoby 
 Walentina Władimirowna Jakszina (ur. 1976) – rosyjska łyżwiarka szybka
 Jekatierina Siergiejewna Jakszina – rosyjska aktorka

Miejscowości 
 Jakszyna – wieś w obwodzie archangielskim
 Jakszyna – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Jakszyna – wieś w Kraju Permskim
 Jakszyna – wieś w obwodzie swierdłowskim

 Także
 Jakszyna – rzeka w dorzeczu Wołgi w obwodzie twerskim

Strony ujednoznaczniające